Vilarinho pode ser:
 Vilarinho - localidade no concelho de Mondim de Basto, Portugal
 Vilarinho - freguesia no concelho da Lousã, Portugal
 Vilarinho - freguesia no concelho de Santo Tirso, Portugal
 Vilarinho - freguesia no concelho de Vila Verde, Portugal

Você pode também estar procurando por:
 Vilarinho de Friões - aldeia da freguesia de Friões, concelho de Valpaços, Portugal
 Vilarinho da Castanheira - freguesia no concelho de Carrazeda de Ansiães, Portugal
 Vilarinho das Azenhas - freguesia no concelho de Vila Flor, Portugal
 Vilarinho das Cambas - freguesia no concelho de Vila Nova de Famalicão, Portugal
 Vilarinho das Paranheiras - freguesia no concelho de Chaves, Portugal
 Vilarinho de Agrochão - freguesia no concelho de Macedo de Cavaleiros, Portugal
 Vilarinho de Cotas - freguesia no concelho de Alijó, Portugal
 Vilarinho de São Romão - freguesia no concelho de Sabrosa, Portugal
 Vilarinho de Samardã - freguesia no concelho de Vila Real, Portugal
 Vilarinho do Monte - freguesia no concelho de Macedo de Cavaleiros, Portugal
 Vilarinho do Bairro - freguesia no concelho de Anadia, Portugal
 Vilarinho dos Freires - freguesia no concelho de Peso da Régua, Portugal
 Vilarinho dos Galegos - freguesia no concelho de Mogadouro, Portugal

Villarino - bar no Rio de Janeiro, que também pode ser grafado como Vilariño, Villariño ou Vilarinho.

Desambiguação